Ма́ргарет Боша́н из Бле́тсо (; около 1410 — до 3 июня 1482) — английская аристократка, дочь Джона Бошана, 3-го барона Бошана из Блетсо. Бабка английского короля Генриха VII.

Биография 
Маргарет Бошан родилась приблизительно в 1410 году и была дочерью сэра Джона Бошана, de jure 3-го барона Бошана из , и его второй жены Эдит Стоуртон (умерла 13 июня 1441), дочери сэра Джона Стоуртона из , Уилтшир.

В 1421 году, после смерти своего единственного брата Джона, Маргарет унаследовала поместья  в Уилтшире,  в Дорсете и  и  в Бедфордшире, и, согласно современной версии, права на любое баронство Бошан, созданное при созыве парламента, по линии её прапрадеда Роджера Бошана, 1-го барона Бошана из Блетсо (умер 3 января 1380).

Вскоре Маргарет вышла замуж; её мужем стал сэр Оливер Сент-Джон, сын и наследник сэра Джона Сент-Джона и Изабеллы Пейвли. Сэр Оливер скончался в 1437 году, оставив Маргарет вдовой с семью детьми.

Через четыре года Маргарет вышла замуж во второй раз — за Джона Бофорта, 1-го герцога Сомерсета, правнука короля Эдуарда III через его третьего выжившего сына Джона Гонта, 1-го герцога Ланкастера. На момент рождения их первого общего ребёнка Джон готовился отбыть во Францию, где должен был возглавить важную военную кампанию Генриха VI. Перед отъездом он договорился с королём, что в случае его смерти право опеки над новорождённой дочерью и выбора ей жениха будет иметь только сама Маргарет. После возвращения из Франции отношения Бофорта с королём испортились; он был удалён от двора, обвинён в государственной измене и вскоре скончался. Достоверно неизвестно, что произошло с мужем Маргарет: французский епископ-историк Тома Базен считал, что он умер от болезни, тогда как «» говорит о самоубийстве. На момент смерти Сомерсета Маргарет была снова беременна, но ребёнок родился мёртвым или умер вскоре после рождения. Единственной наследницей большого состояния Бофорта стала его с Маргарет малолетняя дочь, а все титулы достались брату Джона, Эдмунду. В 1444 году король нарушил договорённость с покойным мужем Маргарет и отдал её дочь под опеку Уильяма де Ла Поля, 1-го герцога Саффолка; тем не менее, маленькая Маргарет продолжала жить с матерью.

Через три года после смерти второго мужа Маргарет вступила в новый брак; её избранником стал вдовец с пятью детьми, Лайонел Уэллс, 6-й барон Уэллс. От него она родила ещё одного сына и вновь овдовела в 1461 году. После этого Маргарет больше не выходила замуж.

Маргарет Бошан умерла 8 августа 1482 года и была похоронена в  в Дорсете.

Потомки 
От Оливера Сент-Джона:
 Джон (умер в 1513/14) — был женат на Элис Брэдшей, дочери сэра Томаса Брэдшея из , Ланкашир;
 Оливер (умер в 1497) — эсквайр; был женат на Элизабет Скруп, дважды вдове, дочери Генри Скрупа, 4-го барона Скрупа из Болтона и Элизабет ле Скруп;
 Эдит — была замужем за эсквайром Джеффри Поулом, от которого родила сына Ричарда;
 Мэри — была замужем за Ричардом Фродженаллом;
 Элизабет (умерла до 1494) — была дважды замужем: в первый раз за Уильямом ла Зушем, 5-м бароном Зушем, от которого родила дочь Мэри; во второй раз за Джоном Скрупом, 5-м бароном Скрупом из Болтона, от которого родила дочь, тоже получившую имя Мэри;
 Агнес — была замужем за Дэвидом Мэлпасом;
 Маргарет — аббатиса в .

От Джона Бофорта:
 Маргарет (1441/1443 — 1509) — была замужем четыре раза: в первый раз за Джоном де Ла Полем, сыном и наследником Уильяма де Ла Поля, 1-го герцога Саффолка, и ; брак был аннулирован в 1453 году. Во второй раз за Эдмундом Тюдором, 1-м графом Ричмондом, сыном и наследником Оуэна Тюдора от его тайного брака с вдовствующей королевой Екатериной Валуа; от этого брака родился единственный ребёнок Маргарет — сын Генрих, будущий король Англии Генрих VII. В третьем браке за сэром . В четвёртом браке за Томасом Стэнли; брак был фиктивным и основывался на политических мотивах.

От Лайонелла Уэллса:
 Джон (около 1450—1498) — был женат на Сесилии Йоркской, дочери короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл, сестре королевы Елизаветы Йоркской; в этом браке родились трое детей.

Герб

В культуре 
Маргарет одна из ключевых фигур романа Филиппы Грегори , а также эпизодический персонаж романа Хозяйка дома Риверсов и телеадаптации романов Грегори «Белая королева», где роль Маргарет исполнила .

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бошаны
Бофорты
Уэллсы